Mount Harrison steht für:

 Mount Harrison (Antarktika)
 Mount Harrison (Seychellen)